Hugh Montgomery puede referirse a:

 Hugh Montgomery (genetista)
 Hugh Montgomery (matemático)
 Hugh Montgomery (vizconde primero de Montgomery)